Чары́ков — хутор в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Правокумский сельсовет» (упразднено ).

География 
Расстояние до краевого центра: 190 км. Расстояние до районного центра: 27 км.

Население 

 
По данным переписи 2002 года, 76 % населения — азербайджанцы.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)